Dennis Erdmann (Kerpen, 1990. november 22. –) német labdarúgó, az 1. FC Magdeburg hátvédje.

További információk 
Dennis Erdmann adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1990-ben született személyek
Német labdarúgók
A Schalke 04 II labdarúgói
A Dynamo Dresden labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek